Der Blue Ribbon Award (jap. , Burū Ribon Shō) ist ein seit 1958 jährlich vergebener Preis des japanischen Verband der Eisenbahnfreunde. Er wird für Schienenfahrzeuge vergeben, die im vorausgegangenen Jahr in Betrieb genommen wurden. Prämiert wird ein Wagen mit herausragendem Design.

Plakette 
Die ausgezeichneten Schienenfahrzeuge erhalten eine Plakette, die an der Außenseite des Fahrzeugs angebracht werden. Die erste Plakette besaß ein schmales Design im Querformat. Als 1961 der „Laurel-Preis“ eingerichtet wurde, entwarf Yasuyoshi Kuroiwa eine neue runde Plakette, die im Design mit der Plakette für den Laurel-Preis übereinstimmt.

Ausgezeichnete Schienenfahrzeuge

Anmerkungen

Einzelnachweise

Weblinks 

Offizielle Website (englisch und japanisch)

Japanische Auszeichnung
Auszeichnung (Schienenverkehr)
Erstverleihung 1958
Eisenbahn in der Kultur
Schienenverkehr (Japan)